

Кшижановиці — гміна в Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Кшижановиці — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижановиці — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кшижановиці — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кшижановиці — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Кшижановиці — село в гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства